Флаг муниципального образования Кирпи́льское сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 октября 2012 года решением Совета Кирпильского сельского поселения № 4 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8059.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в зелёном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле над оконечностью, образованной золотыми головками колосьев — пониженный узкий серебряный пояс, вверху сопровождаемый крестом того же металла, плечи которого подобны церковным главкам, поверх казачьих шашек в ножнах, положенных накрест рукоятями вверх и лезвием вниз, также золотых».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Станица Кирпильская образована во второй половине XIX века переселенцами из станицы Усть-Лабинской.

Станица Кирпильская расположена по берегам реки Кирпили, от которой она получила своё наименование. Река на флаге аллегорически показана белой горизонтальной полосой.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты, веры и мира.

Изображение креста в виде маковок церковных куполов (главок) аллегорически указывает на храмы, построенные в станице Кирпильской в различные исторические периоды на собранные местными казаками средства.

Роль казачества при строительстве церквей станицы Кирпильской отражена изображением сложенных позади креста казачьих шашек.
Казачьи шашки также символизирует прошлое и настоящее Кубанского казачества в Кирпильском поселении, мужество, отвагу, удаль.

Пшеничные колоски указывают на то, что основа экономического развития Кирпильского сельского поселения — выращивание зерновых.

Жёлтый цвет (золото) символизирует достаток, прочность, величие и процветание.

Зелёный цвет символизирует природу, степные просторы, плодородие, жизнь, здоровье, возрождение и надежду.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением пшеничного колоса